Seznam občin departmaja Drôme zajema 369 občin.

Drôme